Гио́не () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1973) — аргентинский актёр.
  (род. 1922) — итальянский режиссёр.
  (1886–1964) — итальянский дирижёр. 
 Гионе, Эмилио (1879–1930) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и актёр.